Benjamin Garuccio – calciatore australiano
 Emanuela Garuccio – attrice italiana
 Floriana Garuccio – ex cestista e allenatrice di pallacanestro italiana